Сінтешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Боренешть.
 Сінтешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Марджина.
 Сінтешть () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Відра.